Simpang Pematang (plaats), een plaats in Indonesië
Simpang Pematang (onderdistrict), een onderdistrict in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing